Армя́нская у́лица — улицы в различных населённых пунктах некоторых стран мира, названная по этнониму «армяне».

Азербайджан 
 Армянская улица — бывшее название улицы Мирзы Ибрагимова в Баку.

Молдавия 
 Армянская улица — улица в Кишинёве.

Россия 
 Армянская улица — улица во Владикавказе.
 Армянская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Армянская улица — улица в Сочи.
 Армянская улица — улица в Феодосии.
 Армянская улица — бывшее название Спартаковской улицы в Казани.

Сингапур 
 Армянская улица — улица в Сингапуре.

Украина 
 Армянская улица — улица в Киеве.
 Армянская улица — улица во Львове.

См. также 
 Армянский переулок

Примечания